Live in London — концертный альбом канадского певца Леонарда Коэна, изданный 31 марта 2009 года. Первый концертный альбом музыканта за восемь лет (с момента выхода Field Commander Cohen: Tour of 1979) и первый концерт, изданный на DVD. Запись состоялась 17 июля 2008 года на стадионе O2 арена в Лондоне. Альбом вышел и как DVD и как два CD. Получил статус «золотого» в Германии. На сайте Metacritic имеет 91 балл из 100, что свидетельствует о крайне высокой степени признания.

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Примечания

Ссылки 
 Live in London на Disogs
 Рецензия BBC

Альбомы 2009 года
Концертные альбомы 2009 года
Двойные альбомы
Альбомы Леонарда Коэна
Альбомы Columbia Records